Adler kan syfta på:

 Adler (bilmärke) – tysk biltillverkare, aktiv 1900–1940
 Adler Mannheim – tysk ishockeyklubb
 Adler (efternamn) – flera personer med efternamnet
 Adler (auktor) – flera auktorer
 11519 Adler – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Ryssland 

 Adler (distrikt), Krasnodar kraj,

Schweiz 

 Adler (kulle), Graubünden, Landquart District,

Tjeckien 

 Tichá Orlice (vattendrag i Tjeckien, lat 50,21, long 15,85), Hradec Králové,